Bonnières puede hacer referencia a:

 Bonnières, comuna francesa del departamento de Oise.
 Bonnières, comuna francesa del departamento del Paso de Calais.